Стариця — відокремлена від річки ділянка її колишнього річища

Стариця — місто, районний центр, Тверської області
 Стариця — село, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Стариця — село, Парабельський район, Томська область
 Стариця — село, Свічинський район, Кіровська область

Стариця — село, Харківська область, Вовчанський район
 Стариця — село, Херсонська область, Бериславський район (до 2020 року — Великоолександрівський район)